Chowra peut désigner :
L'île Chowra du groupe des îles Nicobar en Inde
La langue Chowra, parlée dans les îles homonymes